Хесус Виљареал има више значења:

 Хесус Виљареал (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хесус Виљареал (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику